Жерме́н ( ) — французская фамилия. Известные носители:
 Жермен, Андре (1882—1971) — французский журналист, литературный критик и эссеист.
 Жермен, Валер (род. 1990) — французский футболист.
 Жермен, Жан (1947—2015) — французский политик, мэр Тура, президент Турской агломерации.
 Жермен, Поль (1920—2009) — французский учёный, физик и аэрогидромеханик.
 Жермен, Сильви (род. 1954) — французская писательница.
 Жермен, Софи (1776—1831) — французский математик, философ и механик.
 Жермен, Франсуа-Тома (1726—1791) — французский ювелир.
 Жермен, Шарль (1770—1814) — французский революционер (:fr:Charles Antoine Guillaume Germain).
 Жермен, Юбер (1920—2021) — французский военный и государственный деятель, кавалер ордена Освобождения.